Juan de Castilla puede designar a:

Dos reyes de Castilla:
  Juan I de Castilla
  Juan II de Castilla

El heredero de los Reyes Católicos:
  Juan de Aragón (príncipe de Asturias) (1478-1497).  

Otros personajes:
  Juan de Castilla el de Tarifa, infante de Castilla, hijo del rey Alfonso X y de Violante de Aragón.
  Juan de Castilla y Enríquez (1410-1510), obispo, hijo de Sancho de Castilla y Fernández de Bernal.
  Juan de Castilla (1355-1405), hijo del rey Pedro I de Castilla y de Juana de Castro.
  Juan Alfonso de Castilla (1341-1359), hijo ilegítimo del rey Alfonso XI de Castilla y de Leonor de Guzmán.
  Don Juan Manuel (1282-1348), hijo del infante Manuel de Castilla.
  Juan Téllez de Castilla (1355-1385), hijo del Tello de Castilla.